Чихачёвское — муниципальное образование со статусом сельского поселения в Бежаницком районе Псковской области России.

Административный центр — село Ашево.

Население 

Численность населения муниципального образования суммарно по оценке на 1 января 2015 года составляет 2564 человека.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входят 180 населённых пунктов, в том числе 2 села, 1 хутор и 177 деревень:

История 
11 апреля 2015 года Законом Псковской области от 30 марта 2015 года № 1508-ОЗ «О преобразовании муниципальных образований» путём объединения сельских поселений Ашевское, Добрывичская волость и Чихачёвская волость было образовано новое муниципальное образование со статусом сельского поселения Чихачёвское с административным центром в селе Ашево.

Примечания 

Муниципальные образования Бежаницкого района
Сельские поселения Псковской области